Антрополо́гия:

 Антропология — совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной и культурной средах.
 Антрополо́гия (телепередача) — авторская программа Дмитрия Диброва, выходившая ночью в прямом эфире в режиме интерактивной связи.